Nestorinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Nestorinsaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 
 Nestorinsaari (ö i Lappland), Norra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar